Grand Prix Německa 1983 (oficiálně XLV Großer Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 7. srpna 1983. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1983